Риад Желасси (; ) — тунисский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1995 году в клубе «Этуаль дю Сахель», где за 5 лет выиграл несколько клубных турниров и стал вызываться в национальную сборную Туниса. Сезон 2000/01 провёл в арабском клубе «Аль-Шабаб». Карьеру футболиста завершил в 2004 году, выступая за столичный «Эсперанс».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Туниса состоялся в 1996 году. Был включен в составы на кубок африканских наций 1998 в Буркина-Фасо и на "мундиалях" 1998 во Франции и 2002 в Южной Кореи и Японии. Всего Желасси за сборную сыграл 20 матчей и забил 5 голов.

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Туниса: 1997, 2002, 2003, 2004
 Обладатель Кубка Туниса: 1996
 Обладатель Кубка КАФ: 1999

Примечания

Ссылки 
 National Football Teams 
 Weltfussball

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Этуаль дю Сахель»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис